Seznam naselij v Sloveniji, imena na H

Seznam

Viri
 

H